Le nom Bonshommes était généralement attribué aux moines et aux religieux au cours du .
 Un Bon Homme est un membre du clergé cathare, prédicateur, et capable d'apporter lui-même le consolament.
 Les Bonshommes (Ballots)
 La Haie aux Bonshommes d'Angers
 Ce nom a été donné en France à des Minimes établis à Chaillot sur une colline qui a conservé d'eux le nom de montagne des Bons-Hommes, et en Angleterre à des religieux augustiniens qui s'y établirent en 1259.
 Les Bonshommes (Pane, burro e marmellata), film italien de Giorgio Capitani sorti en 1977.

Source partielle